Rathaus Neuses steht für:

 Rathaus Neuses (Kronach) 
 Rathaus (Neuses am Berg)
 Rathaus (Neuses an den Eichen)